Divizia A (1932/1933) – 21. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. Od tego sezonu zmieniono formułę mistrzostw. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem mieszanym. Tytuł zdobyła drużyna Ripensia Timișoara. Tytuł króla strzelców zdobył Ştefan Dobay, który w barwach klubu Ripensia Timișoara strzelił 16 goli.

Runda zasadnicza

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1932 w Rumunii
1933 w Rumunii